Dajmanjaureh kan syfta på ett antal småsjöar i Frostvikens socken och Strömsunds kommun:
Dajmanjaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721150-143828), sjö i Strömsunds kommun
Dajmanjaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721154-143706), sjö i Strömsunds kommun
Dajmanjaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721165-143824), sjö i Strömsunds kommun
Dajmanjaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721173-143769), sjö i Strömsunds kommun
Dajmanjaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721176-143839), sjö i Strömsunds kommun
Dajmanjaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721182-143815), sjö i Strömsunds kommun
Dajmanjaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721193-143643), sjö i Strömsunds kommun
Dajmanjaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721207-143761), sjö i Strömsunds kommun
Dajmanjaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721222-143833), sjö i Strömsunds kommun
Dajmanjaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721227-143671), sjö i Strömsunds kommun
Dajmanjaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721235-143709), sjö i Strömsunds kommun
Dajmanjaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721242-143744), sjö i Strömsunds kommun